Хесельчакан:

 Хесельчакан — город в Мексики, штат Кампече.
 Хесельчакан — муниципалитет в Мексике, штат Кампече.